South West Cape kan syfta på följande platser:

 South West Cape (Tasmanien), 
 South West Cape (Stewart Island),